Vladimir Tkatchiov (1993) : joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Tkatchiov (1995) : joueur de hockey sur glace russe.